Ницетий (Никетий; , ) — мужское имя, латинская форма имени Никита. Известные носители:
 Ницетий — первый епископ Макона
 Ницетий I — епископ Оша (506—511)
 Ницетий II — епископ Оша (VI в.)
 Ницетий — епископ Санлиса
 Ницетий — епископ Трира (между 525 и 532—560-е годы), святой
 Ницетий — епископ Лиона (551/552—573), святой
 Ницетий — герцог и правитель Марсельской провинции в Провансе (уп. в 580-х годах)
 Ницетий — епископ Дакса (конец VI в.)
  — архиепископ Безансона (уп. в 611)